Александр Михайлович Тарасенков (род. 27 апреля 1971, Москва) — российский фотограф. фотохудожник. Член Союза фотохудожников России, Евразийского художественного союза, Профессионального союза художников России, World Best Top Photographer Association, Почётный член Международной академии современных искусств.

Биография 
Родился 27 апреля 1971 года в Москве. В 2013-м году начал осознанно заниматься фотографией. В 2014-м принял участие в своей первой коллективной выставке в Фотоцентре на Гоголевском. В 2015-м — в выставке National Geographic Russia в Клину.

В 2016—2017 году сформировался чётко узнаваемый почерк и определились основные темы в творчестве автора. Приоритеты были отданы жанровой, чёрно-белой, стрит-фотографии.

В 2017 году по приглашению испанской стороны состоялась первая персональная выставка Александра в Альмерии.

С 2017-го по настоящее время Александр Тарасенков был участником и призёром более двухсот международных фотовыставок по всему миру: Испания, Италия, Сербия, Словения, Германия, Чехия, Шотландия, США, Армения, Вьетнам, Австралия, Швеция, Киргизия, Япония, Катар, Азербайджан, Нидерланды, Дания, Англия, Киргизия, ЮАР, Португалия, Греция, Венгрия, Канада, Белоруссия, Австрия, Сингапур, Франция, Румыния, Мексика и др. А также  членом жюри ряда всероссийских и международных фотоконкурсов.

В период 2019—2022 гг у автора состоялось 10 персональных выставок,

в России: проект «День радости», проект «Анклав», проект «Вспомнить всё»

и Беларуси («Анклав»).

«Равноденствие», Москва, галерея-мастерская «Варшавка»                 Объединения «Выставочные залы Москвы»

«Знамя Победы», Москва, галерея-мастерская «Варшавка» 

«Есть в космосе Планета голубая», Витебск, Беларусь, Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина»

Достижения и награды 
 Бронзовая медаль ART. EXCELLENCE. AWARDS (XIV сезон) 
 Золотая медаль ART. EXCELLENCE. AWARDS (XIII сезон) 
 Бронзовая медаль за фотопроект «АНКЛАВ» и почётный диплом в номинации Фотоискусство конкурса ART. EXCELLENCE. AWARDS (XII сезон).
 Серебряная медаль ART. EXCELLENCE. AWARDS (XI сезон)..
 Special Ribbon of FIAP.
 Лауреат 1-й степени (номинация Репортажная фотография) Российской Премия Искусств 2021 весна) и диплом имени Карла Булла.
 Лауреат 1-й степени (номинация Портретная фотография) Российской Премия Искусств 2021 осень) и диплом имени Сергея Левицкого,
 лауреат 1-й степени (номинация Репортажная фотография)
 Победитель Российских Недель Искусств 2018—2020 годов,
 Итальянской Недели Искусств 2019,
 Чешской Недели Искусств 2020,
 Испанской Недели Искусств 2020,
 Призёр конкурсов Талант России 2019 и Талант России 2021,
 Победитель конкурса «Победы России»,
 Три золотых и одна серебряная медали Арт-фестивалей Кубок России (Москва) и Кубок России (Санкт-Петербург) 2020—2021,
 Призёр Х конкурса и финалист XI конкурсов им. Виталия Собровина,
 конкурсов «Планета Москва» и «Объективно о Москве»
 Российских Недель Фотографии 2020—2021,

Работы Александра Тарасенкова находятся в частных коллекциях в России и за рубежом..

Также несколько работ автора размещены в постоянной коллекции Государственного Русского Музея, Санкт-Петербург.

Галерея

Примечания

Ссылки 
Тарасенков Александр — официальный сайт

Фотографы России
Фотографы
Фотографы XXI века
__ИНДЕКС__
__ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__